Tournoi de Hambourg 2001 peut faire référence à:
 Tournoi de tennis de Hambourg (WTA 2001), tournoi de tennis féminin
 Masters de Hambourg 2001